OPRL steht als Abkürzung für:
 On-Pack Recycling Label, britische Recycling-Kennzeichnung
 Orchestre Philharmonique Royal de Liège, belgisches Sinfonieorchester

Abkürzung